Hastenteufel ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Hastenteufel (1904–1977), deutscher Politiker (CDU)
 Sandra Hastenteufel (* 1966), deutsche Künstlerin
 Zeno Hastenteufel (* 1946), brasilianischer Bischof